Jan Olsson pode se referir a:
 Jan Olsson (futebolista nascido em 1942)
 Jan Olsson (futebolista nascido em 1944)

Desambiguações de antropônimos